Улица Андрея Мельника (Киев) — улица в Соломенском районе города Киева, местность Караваевы дачи. Проходит от Гарматной улицы до улицы Николая Голего. Присоединяются улицы , ,  к северу от Борщаговской и  — к югу, а также .

История 
Улица возникла в 1-й четверти XX века как сочетание улиц: 6-й Дачной (6-й Дачной линии) (с 1955 — Измаильская), проходившей между Гарматной и Борщаговской улицами, и Ленинградской.

Современное название в честь участника обороны Киева в 1941, генерал-майора В. И. Тупикова — с 1963.

В 1958 часть Измаильской улицы — между Гарматной и Высоковольтной (теперь улица Николая Василенко) — присоединена к нынешнему бульвару Ивана Лепсе.

В 1-й половине 1980-х улица, которая к тому времени простиралась до пересечения улиц Индустриальной и , сокращена до современных размеров в связи с изменением застройки.

2 марта 2023 Киевский городской совет принял решение переименовать улицу в честь А. А. Мельника.

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Киева